Niemcy:
 Ohlenberg – dzielnica gminy Kasbach-Ohlenberg w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Ohlenberg – góra

Zobacz też:
 Kasbach-Ohlenberg